Эмили Уллеруп (; , Копенгаген) — датская актриса.

Биография 
Эмили Уллеруп родилась 27 октября 1984 года в Копенгагене, Дания. Её отец — камергер датской королевской семьи.

Окончив в 2003 году среднюю школу Копенгагена, Эмили переехала в Ванкувер (Канада) для начала актёрской карьеры. В 2005 году она окончила киношколу Ванкувера. Дебютировала в кино в 2006 году.

Эмили свободно говорит на английском и датском языках.

Фильмография

Награды и номинации 
 2008 — премия «Leo Awards» в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» («jPod»).
 2012 — номинация на премию «Leo Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» («Arctic Air»).
 2013 — 2 номинация на премию «Leo Awards» в категориях «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» («Arctic Air») и «Лучшая актриса второго плана в фильме-драме» («Пока смерть не разлучит нас»).
 2013 — номинация на премию «UBCP Award» в категории «Лучшая актриса» («Arctic Air»).
 2017 — премия «Top Indie Film Awards» в категории «Лучшая актриса» («Unexpected Guest»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эмили Уллеруп
 
 Профиль актрисы на сайте tv.com